Quatuor Ysaÿe ist der Name folgender Streichquartette:

 Quatuor Ysaÿe (1886), das 1886 von Eugène Ysaÿe und Mathieu Crickboom gegründete belgische Streichquartett
 Quatuor Ysaÿe (1984), das 1984 von Miguel da Silva gegründete französische Streichquartett